

Geografia

Francia 
 Collonge-en-Charollais – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Collonge-la-Madeleine – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Collonges-et-Premières – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea) costituito il 28 febbraio 2019 dalla fusione dei comuni di Collonges-lès-Premières e Premières.

Svizzera 
 Collonge-Bellerive – comune (Canton Ginevra)

Pagine correlate 
 Collonges – pagina di disambiguazione
 Collongues – pagina di disambiguazione